Дебай
 Петер Дебай
 30852 Дебай